José António Correia (Peso da Régua, Portugal, 1984), também conhecido por José A.F.O. Correia, é um investigador e engenheiro civil português.

Biografia
Formou-se em engenharia civil pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em 2007. Na mesma universidade concluiu o mestrado em engenharia civil em 2009. José António Correia obteve a especialização em Construção Metálica e Mista pela Universidade de Coimbra (2010). Doutorou-se em engenharia civil, ramo estruturas, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 2015.

É investigador na área da Engenharia Estrutural, ramo integridade estrutural, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. De 2016 a 2021, foi professor universitário convidado na Universidade de Coimbra. Também é professor convidado na Universidade Técnica de Delft (Holanda), desde 2018.

Desde 2017, José António Correia é co-presidente do comité técnico ESIS TC12 relacionado com análise de risco e segurança de estruturas e componentes estruturais da Sociedade Europeia de Integridade Estrutural.

Em 2020, José A.F.O. Correia torna-se co-presidente do comité técnico ESIS TC03 relacionado com fadiga de materiais e estruturas de engenharia também da Sociedade Europeia de Integridade Estrutural. O seu trabalho científico na área da fadiga e integridade estrutural foi distinguido por várias universidades, tais como, Wroclaw University of Science and Technology (Polónia), Universidade Beihang (China) e Universidade de Ciência Eletrónica e Tecnologia da China (China).

Prémios e Distinções
 Prémio Mérito Científico ESIS, Sociedade Europeia de Integridade Estrutural (2022)
 Medalha Manson-Coffin IGF, Sociedade Italiana de Fratura e Integridade Estrutural (2021)
 Resistência à Fadiga de Componentes Mecânicos e Estruturais, Universidade Beihang, China (2019)
 Previsão da vida à fadiga de sistemas mecânicos, Universidade de Ciência Eletrónica e Tecnologia da China, China (2019)
 Avaliação e modelação à fadiga de materiais metálicos e ligações de pontes metálicas rebitadas antigas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Wroclaw University of Science and Techonology, Polónia (2018)
 Generalização de modelos de fadiga probabilística para vários parametros de dano locais, Faculdade de Tecnologia e Ciências Naturais, Wroclaw University of Science and Techonology, Polónia (2018)

Ligações Externas 
 
 
 

Engenheiros de Portugal
Alumni da Universidade do Porto
Professores universitários de Portugal
Engenheiros civis de Portugal